The Verge – album del 2011 dei There for Tomorrow
The Verge – sito web giornalistico statunitense
The Verge – stazione radio canadese controllata dalla XM Radio Canada